Cuzieu puede referirse a: 

 Cuzieu, comuna de Ain (Francia).
 Cuzieu, comuna de Loira (Francia).